Malheur steht für:
Malheur, Missgeschick

Geographische Objekte in Oregon, Vereinigte Staaten:
Malheur County
Malheur Lake, See
Malheur National Forest, Nationalforst
Malheur National Wildlife Refuge, Naturschutzgebiet
Malheur River, Fluss